Эйли Харбо (; род. 16 августа 1994, Ставангер, Норвегия) — норвежская .

Биография 
Эйли Харбо родилась 16 августа 1994 года в Ставангере. Закончила Ставангерский университет (английская литература). Эйли Харбо получила широкую известность после выхода ленты «Тельма» (2017). На 32 -м Международном кинофестивале в Мар-дель-Плата она получила награду Silver Astor за лучшую женскую роль в этом фильме.

Примечания

Ссылки